Flynn je priimek več znanih oseb:

 Ann Flynn (*1936), ameriška atletinja, skakalka v višino 
 Barbara Flynn (*1948), angleška igralka 
 Elisabeth Gurley Flynn (1890—1964), ameriška političarka 
 Errol Flynn (1909—1959), avstralsko-ameriški filmski igralec 
 John Flynn (1932—2007), ameriški režiser 
 Sean Flynn (*1989), ameriški pevec ter televizijski in filmski igralec